Čakan může být:

 čakan – ruční zbraň podobná sekeře
 čakan (nástroj) – nástroj používaný k úpravám povrchů kovových předmětů (odlitků) nebo tepání plechů.
 jiný výraz pro horolezecký cepín
 nástroj používaný hodináři
 Čakan –  vrch v Jičínské pahorkatině.